Czornyj Jar – wieś w Rosji, w Kraju Permskim
 Czornyj Jar – wieś w Rosji, w obwodzie archangielskim
 Czornyj Jar – wieś w Rosji, w obwodzie astrachańskim
 Czornyj Jar – wieś w Rosji, w obwodzie swierdłowskim
 Czornyj Jar – wieś w Rosji, w obwodzie tomskim
 Czornyj Jar – wieś w Rosji, w Republice Komi